Ле-Кене́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 28 км на південний схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 274 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 739,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Тут розташований Замок Ле-Кенель, що згорів у грудні 2018 року.

Посилання 

 Ле-Кенель на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Кенель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма